Santa Cruz (španjol. "sveti križ") može značiti:
Narodi
Santa Cruz Indijanci, ili Cruzob, indijanski narod s poluotoka Yucatan, Meksiko, iz skupine pravih Maya. 
Mjesta:
na Američkim Djevičanskim otocima:
 prvobitno ime otoka koje mu je dao Kolumbo Saint Croix

u Angoli:
 Santa Cruz (Angola), općina u Uíge

u Argentini:
 Santa Cruz (argentinska pokrajina)
 Puerto Santa Cruz, grad u istoimenoj pokrajini Argentine
 Río Santa Cruz, rijeka u istoimenoj pokrajini

u Boliviji:
 Santa Cruz (departman), bolivijski departman 
 Santa Cruz de la Sierra, glavni grad istoimenog departmana 
 Santa Cruz (općina), općina u departmanu Santa Cruz

u Brazilu:
 Santa Cruz da Vitória
 Santa Cruz de Goiás
 Santa Cruz (Espírito Santo)
 Santa Cruz de Minas
 Santa Cruz de Salinas
 Santa Cruz do Escalvado
 Santa Cruz do Arari
 Santa Cruz de Monte Castelo
 Santa Cruz (Paraíba)
 Santa Cruz (Pernambuco)
 Santa Cruz Cabrália
 Santa Cruz da Baixa Verde
 Santa Cruz do Capibaribe
 Santa Cruz do Piauí
 Santa Cruz dos Milagres
 Santa Cruz da Conceição
 Santa Cruz da Esperança
 Santa Cruz das Palmeiras
 Santa Cruz do Rio Pardo
 Santa Cruz (Rio Grande do Norte)
 Santa Cruz do Sul
 dio grada Rio de Janeiro, Santa Cruz (Rio de Janeiro)

u Čileu:
 Santa Cruz (Čile)
 staro ime grada Rancagua, Santa Cruz de Triana

u Kostariki:
 Santa Cruz (Costa Rica)

u Dominikanskoj Republici:
 Santa Cruz del El Seibo

u Gvatemali:
 Santa Cruz del Quiché

u Indiji:
 predgrađe Mumbaija Santa Cruz (Mumbai)
 grad u Goi Santa Cruz (Goa)

na Jamajki:
Santa Cruz (Jamajka)

administrativne jedinice na Kubi:
 Santa Cruz del Norte
 Santa Cruz del Sur

u Meksiku:
 grad u Sonori Santa Cruz (Sonora)
 Santa Cruz de Juventinos Rosas

u Istočnom Timoru:
 Santa Cruz (Dili)

u Peruu:
 grad Santa Cruz de Flores
 provincija Santa Cruz (Peru)

na Filipinima:
 Santa Cruz (Davao del Sur)
 Santa Cruz (Ilocos Sur)
 Santa Cruz (Laguna)
 Santa Cruz (Marinduque)
 Santa Cruz (Occidental Mindoro)
 Santa Cruz (Zambales)

u Portugalu:
 na Azorskim otocima:
Santa Cruz da Graciosa
Santa Cruz das Flores
 na Madeiri, Santa Cruz (Madeira)
 okrug Agrochão, Santa Cruz (Agrochão)
 okrug Almodôvar, Santa Cruz (Almodôvar)
 okrug Armamar, Santa Cruz (Armamar)
 okrug Baião, Santa Cruz do Douro
 okrug Chaves, Santa Cruz - Trindade
 okrug Coimbra, Santa Cruz (Coimbra)
 okrug Lagoa na Azorskim otocima, Santa Cruz (Lagoa)
 okrug Matosinhos, Santa Cruz do Bispo
 okrug Ponte de Lima, Santa Cruz do Lima
 okrug Santiago do Cacém, Santa Cruz (Santiago do Cacém)
 okrug São Pedro do Sul, Santa Cruz da Trapa
 okrug Vinhais, Santa Cruz (Vinhais)
 alternativno ime općine Praia da Vitória
 u okrugu Coimbra Santa Cruz (Coimbra)
 samostan u Coimbri, Mosteiro de Santa Cruz

na Salomonskim otocima:
 skupina otoka, Otoci Santa Cruz

u Španjolskoj:
 na Kanarskim otocima Santa Cruz de La Palma
 na Kanarskim otocima Santa Cruz de Tenerife
 provincija čiji je glavni grad istog imena Santa Cruz de Tenerife (provincija)
 u provinciji Ávila, Santa Cruz de Pinares
 u provinciji Almería, Santa Cruz de Marchena
 u provinciji Burgos, Santa Cruz de la Salceda
 u provinciji Cáceres, Santa Cruz de Paniagua
 u autonomnoj zajednici Kantabrija, Santa Cruz de Bezana
 u provinciji Ciudad Real, Santa Cruz de los Cáñamos
 u provinciji Ciudad Real, Santa Cruz de Mudela
 u provinciji Cuenca, Santa Cruz de Moya
 u autonomnoj zajednici Ekstremadura, Santa Cruz de la Sierra (Španjolska)
 u provinciji Huesca, Santa Cruz de la Serós
 u provinciji Murcia, Santa Cruz (Murcia)
 u provinciji Palencia, Santa Cruz de Boedo
 u provinciji Zaragoza, Santa Cruz del Grío
 u provinciji Zaragoza, Santa Cruz de Moncayo
 u provinciji Segovia, Santa Cruz (Segovia)
 u provinciji Teruel, Santa Cruz de Noguera
 u provinciji Toledo, Santa Cruz de la Zarza
 dio grada Sevilla, Santa Cruz (Sevilla)

na Trinidadu i Tobagu:
Santa Cruz (Trinidad i Tobago)

u SAD-u:
 Okrug Santa Cruz, Arizona, okrug u Arizoni
 Okrug Santa Cruz, Kalifornija, okrug u Kaliforniji
 Santa Cruz, Kalifornija
 Santa Cruz, Novi Meksiko
 Santa Cruz, Teksas
 Santa Cruz (rijeka u Arizoni)

u Venecueli:
Santa Cruz del Zulia
Santa Cruz (Aragua)

kao i
 rijeka Santa Cruz River
 tektonski aktivno planinsko područje u Kaliforniji Santa Cruz Mountains
 otok uz obalu Kalifornije na kojem je nacionalni park Santa Cruz Island

Santa Cruz je i prezime osoba:
Andrés de Santa Cruz (1792. – 1865.), predsjednik Perua i Bolivije
Roque Santa Cruz (* 1981.), paragvajski nogometaš